Elvezio Bozzoli Parasacchi – alpinista
 Flavio Bozzoli – pittore
 il singolare di bozzolo